Единое национальное тестирование (; сокр. ЕНТ ) — система оценки знаний выпускников, применяемая в Республике Казахстан. Результаты ЕНТ признаются школами, колледжами и вузами в качестве результатов вступительных экзаменов.

Описание 
Впервые ЕНТ было введено в 2004 году.
Единое национальное тестирование проводят в последних числах июня. ЕНТ проходит в один этап и оценивается по 140-балльной шкале, всего заданий 120. Время тестирования — 4 часа.

Экзамен состоит из:
3 основных предмета (по 15 заданий на каждый блок)
 Математическая грамотность
 Грамотность чтения
 История Казахстана 
2 профильных предмета (по 35 заданий на каждый предмет)
 математика и физика
 математика и информатика
 математика и география
 биология и химия
 биология и география
 иностранный язык и всемирная история
 иностранный язык и география
 всемирная история и основы права
 всемирная история и география
 язык и литература (казахский или русский)
 химия и физика
 творческий

С 2021 года количество баллов за предметы изменилось:
 История Казахстана и Математическая грамотность — 15
 Грамотность чтения — 20
 профильные предметы — 35 заданий (5 заданий — работа по тексту, с 1 правильным ответом)

Аналоги ЕНТ и КТА в других странах 
 Во многих странах Европы — Matura
 В США — SAT и ACT
 В Великобритании — A-level
 В Германии и Австрии — Abitur
 Во Франции —  (Bac)
 В Российской Федерации — Единый государственный экзамен
 В Молдове и Румынии — Bacalaureat (BAC)
 На Украине — Внешнее независимое тестирование
 В Беларуси — Централизованное тестирование
 В Кыргызстане — Общереспубликанское Тестирование
 В Армении — Единые экзамены
 В Грузии — Единые национальные экзамены
 В Таджикистане — Централизованные вступительные экзамены
 В Узбекистане — Государственный испытательный центр

Примечания

Литература 
 Брифинг по разъяснению правил проведения единого национального тестирования (ЕНТ) в 2009 году

Ссылки 
 Раздел о ЕНТ на сайте «Образование в Казахстане и за рубежом»

Образование в Казахстане
Стандартизованные экзамены
Поступление в вуз